Joseph Jacob est un patronyme, pouvant faire référence à :
 Joseph Jacob von Plenck (1738-1807), médecin et botaniste autrichien ;
 Joseph Jacob Winterl (1739-1809), chimiste et botaniste hongrois ;
 Joseph Jacob (1849-1927), député français du Morbihan ;
 Joseph Jacob (1896-1976), militant communiste et syndicaliste français.

À ne pas confondre également avec :
 Joseph Jacobs (1854-1916), historien de la littérature et du judaïsme australien